New Hope kan syfta på följande platser:

USA 

 New Hope (ort i USA, Alabama), Madison County, 
 New Hope (ort i USA, Kentucky), Nelson County, 
 New Hope (ort i USA, Mississippi), Lowndes County, 
 New Hope (ort i USA, Tennessee), Marion County, 
 New Hope (ort i USA, Texas), Collin County, 
 New Hope (ort i USA, Virginia), Augusta County, 
 New Hope, Minnesota, ort, Hennepin County, 
 New Hope, Pennsylvania, ort, Bucks County, 
 New Hope (ort i USA, Oregon), Josephine County, 

Robotskapade USAförgreningar